Prenn ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Prenn (1913–1943), italienischer Skisportler und Soldat
 Daniel Prenn (1904–1991), deutscher Tennis- und Tischtennisspieler
 Norman Prenn (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Reinhard Prenn (* 1963), österreichischer Kulturschaffender
 Stefanie Alexandra Prenn (* 1984), österreichische Cellistin
 Thomas Prenn (* 1994), italienischer Schauspieler 

Prenn ist ein alter deutscher Name für Prienai in Litauen

Siehe auch: Brenn